— японский долгожитель.

Биография 
Родился в крестьянской семье, в префектуре Фукусима, жил в префектуре Сайтама. В 1928 году женился на Тамико, от этого брака родилось 5 детей.

Момои работал в качестве первого директора Технической школы префектуры Фукусима с 1948 по 1951 год. Также он был директором средней школы префектуры Сайтама с 1953 по 1959 год.

В 2013 году был госпитализирован в токийскую больницу под наблюдение врачей.

После смерти Александра Имича 8 июня 2014 года Сакари Момои в возрасте 111 лет 123 дня стал самым старым мужчиной в мире.

На интервью в сентябре 2013 года его спросили: «Сколько он ещё хочет жить?». Момои ответил, что он хочет пожить ещё два года.
Момои скончался 5 июля 2015 года, в возрасте 112 лет, в больнице города Сайтама от хронической почечной недостаточности. У Момои осталось пятеро детей, 11 внуков и 32 правнука.

Рекорды долголетия Момои 
Верифицирован 6 декабря 2013 года.

 23 (формально – 6 декабря) июля 2013 года после смерти Дзёкити Икараси, в возрасте 110 лет 169 дней, Момои стал старейшим мужчиной Японии

 13 (формально — 6 декабря) сентября 2013 года после смерти Салустиано Санчеса Момои стал третьим по старшинству живущим верифицированным мужчиной в мире.

 10 (формально — 6 декабря) октября 2013 года Момои вошел в сотню старейших верифицированных мужчин.

 24 апреля 2014 года после смерти Артуро Ликата Момои в возрасте 111 лет 78 дней стал вторым по старшинству живущим верифицированным мужчиной в мире.

После смерти Александра Имича 8 июня 2014 года Сакари Момои в возрасте 111 лет 123 дня становится старейшим живущим верифицированным мужчиной в мире. Примечательно, что Александр Имич был старше Момои всего на 1 день.

См. также 
 Список старейших мужчин

Примечания 

Стодесятилетние долгожители Японии